Yeah Yeah  – singolo di Sabrina Salerno del 1990
 Yeah Yeah  – singolo dei Bodyrox del 2006